

Géographie 

 Kentucky : l'un des 50 États des États-Unis.
 Kentucky, rivière des États-Unis.

Titre d'œuvre 

 Kentucky : film de David Butler.

Voir aussi